Сокращение ВМД может означать:
 Варшавский монетный двор (ныне — Польский монетный двор)
 Версальский мирный договор — документ, подписанный в Версале 28 июня 1919 года и положивший конец состоянию войны между Германией и антигерманской коалицией
 Вертикальная молотковая дробилка — вид дробильной машины
 Витаминно-минеральная добавка — вид поливитаминных препаратов
 Возрастная макулодистрофия (возрастная макулярная дистрофия, возрастная макулярная дегенерация) — заболевание глаз
 Всемирный метеорологический день
 Высшее мировое достижение

См. также 
 Брахитерапия с высокой мощностью дозы (БТВМД, БТВМД)
 Народный комиссариат по военным и морским делам СССР (НКВМД)
 VMD
 WMD